Naram-Sin ist der Name mehrerer vorderasiatischer Herrscher:
 Naram-Sin (Akkad)
 Naram-Sin (Assur)
 Narām-Sin (Ešnunna)